XXIII чемпионат мира по гандболу среди женщин проводился в Германии с 1 по 17 декабря 2017 года.

23-й Чемпионат мира по гандболу среди женских команд 2017 года прошёл с 1 декабря по 17 декабря в Германии. Турнир проходил в шести городах — Лейпциг, Гамбург, Магдебург, Трир, Битигхайм-Биссинген, Ольденбург. В турнире принимали участие 24 сборные.

На первом этапе команды были разделены на четыре группы по шесть команд. Чемпионом мира стала сборная Франция, выиграв свой второй титул после 2003 года, сенсационно победив в финале действующих чемпионов сборную Норвегии.

Арены 
Турнир проводился в следующих городах: Битигхайм-Биссинген, Магдебург, Ольденбург, Лейпциг, Трир и Гамбург.

Квалификация

Жеребьевка 
Жеребьевка состоялась 27 июня 2017 года в Гамбурге, Германия.

Распределение по корзинам 
Посев был объявлен 26 июня 2017 года.

Рефери 
Было выбрано 16 пар рефери:

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Президентский кубок

За 17—20-е места

За 21—24-е места

За 21—24-е места

За 17—20-е места

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Плей-офф

Таблица

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 

</center>

Победитель

Символическая сборная 
17 декабря 2017 года была объявлена ​​команда символическая сборная и MVP

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2017 год в гандболе
Чемпионаты мира в Германии
Спорт в Германии в 2017 году
Декабрь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Международные соревнования по гандболу в Германии